Серге́й Серге́евич Я́ковлев (1957—2015) — российский учёный, лауреат Государственной премии РФ.

Сын профессора Сергея Петровича Яковлева (03.03.1934 — 16.05.2010).

Биография 
Родился 8 декабря 1957 года. Окончил Тульский политехнический институт (с отличием) и аспирантуру МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию и в 1994 году — докторскую.

С 1983 года работал в ТГПИ (ТулГУ): ассистент, доцент кафедры «Проектирование и производство элементов», профессор кафедры «Механика пластического формоизменения», заведующий кафедрой «Механика пластического деформирования».

Профессор (1996).

Руководитель научной школы «Теория и технология формоизменения изотропных и анизотропных упрочняющихся материалов при различных термомеханических режимах в процессах обработки давлением».

Автор 20 монографий, 2 учебников, свыше 500 научных статей, 20 учебных пособий, получил более 10 патентов на изобретения.
Под его научным руководством защищено 14 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.

 1998 г. (в составе творческого коллектива) — Государственная премия РФ в области науки и техники,
 2006 — премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
 2011 — премия Правительства Российской Федерации в области образования.

В 2014 году присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Трижды лауреат премии имени С. И. Мосина (2002, 2006, 2010) в области разработок военной техники, лауреат премии имени А. Н. Косыгина (2005).

Умер 5 декабря 2015 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Источники 
 http://tsu.tula.ru/news/all/6112
 фото http://www.mashin.ru/files/zag_12_1_56.pdf

Преподаватели Тульского государственного университета
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники